Riklin ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Riklin (* 1935), Schweizer Politikwissenschaftler
 Antoinette Riklin-Schelbert (1920–2015), Schweizer Gold- und Silberschmiedin 
 Franz Beda Riklin (1878–1938), Schweizer Psychiater und Maler
 Franz Riklin (1941–2022), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Kathy Riklin (* 1952), Schweizer Politikerin
 Roman Riklin (* 1971), Schweizer Komponist, Musiker und Autor
 Patrik und Frank Riklin (* 1973), Schweizer Künstlerpaar (Zwillinge) des Atelier für Sonderaufgaben

Siehe auch:
 Ricklin